ZL steht für:
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Neuseeland
 Združena levica, linke Wahlplattform in Slowenien
 Zentrallabor
 Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker
 Zwischenlandung
 DKW ZL, deutsches Motorrad
 Kawasaki ZL, japanisches Motorrad
 Regional Express Airlines (IATA-Code), australische Fluggesellschaft
 Affretair (IATA-Code), simbabwische Frachtfluggesellschaft

ZL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Norwegen: Tromsø in der Provinz Troms og Finnmark
 Slowakei: Okres Žilina (noch nicht vergeben)
 Tschechien: Okres Zlín (auslaufend)

Z"L steht für:
  in englischen Nachrufen (hebr. ז״ל), d. h. "of blessed memory", nach dem Namen eines Verstorbenen, entspricht der früher verwendeten deutschen Formel Seligen Angedenkens

zł steht für:
 Złoty, Währung der Republik Polen

Abkürzung